Fábio Santos puede referirse a:

 Fábio dos Santos Barbosa (1980– ), futbolista brasileño nacido en Campina Grande.  1.84
 Fábio Santos Romeu (1985– ), futbolista brasileño nacido en São Paulo.